Бранка Цвитковић (Загреб, 29. мај 1948) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1976. || Њих троје (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || Микеланђело Буонароти || /
|-
| 1978. || Пуном паром (ТВ мини серија) || /
|-
| 1979. || Ђавоље сјеме (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1983. || Лажеш, Мелита (ТВ мини серија) || Мира Косић
|-
| 1984. || У раљама живота || Соња
|-
| 1984. || Инспектор Винко (ТВ серија) ||
|-
| 1984. || Штефица Цвек у раљама живота(ТВ мини серија) || /
|-
| 1985. || Нитко се неће смијати (ТВ филм) || Продавачица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Тражим сродну душу (ТВ мини серија) || Госпођа Бети
|-
| 1990. || -{The Little Flying Bears}- (ТВ серија)|| /
|-
| 1993. || Растресено гледање кроз прозор (кратки филм) || /
|-
| 1996. || Не заборави ме (ТВ филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2001. || Љубави Џорџа Вашингтона (ТВ филм) || Марта Вашингтон
|-
| 2005. || Кад звони (ТВ серија) || Професорка физике
|-
| 2009. || Стипе у гостима (ТВ серија) || Урсулина рођакиња
|-
| 2009. || На терапији (ТВ серија) || Вера
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2009 2010. || Битанге и принцезе (ТВ серија) || Главна
|-
| 2010. || Доме слатки доме (ТВ серија) || Рахела Визенталер
|-
| 2011. || Дух бабе Илонке || Вјера
|-
| 2011. || Белла Биондина || Манде
|-
| 2012. || Проводи и спроводи (ТВ серија) || Судска тајница
|-
| 2012. || Инспектор Мартин и банда пужева || /
|-
| 2013. || Кратки спојеви || Бранка (сегмент „Бомба”)
|-
| 2016. || Трамполин || /
|-
| 2016. || Арета (ТВ серија) || Агата Штулхофер
|}

Селф 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те_
|-
| 2015. || Дамин гамбит || Херселф
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1948.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Загрепчани